Rhododendron 'Fantastica' — сорт вечнозелёных рододендронов.

Происхождение

Биологическое описание 
Приземистый, плотный вечнозелёный кустарник среднего срока цветения. В возрасте 10 лет размеры куста 90 × 90 см (по другим данным 120 × 120 см). 

Листья эллиптические, 105 × 50 мм , тёмно-зелёные, нижняя сторона с жёлто-коричневым опушением.

Соцветия колоколообразные, несут 18—22 цветков. Бутоны ярко-красные.

Цветки 40 × 70 мм, 5 лепестков, ярко пурпурно-розовые, с внутренней части беловато-розовый, со слабо выраженными жёлто-зелёными пятнышками. Аромат отсутствует. Продолжительность цветения около 26 дней.

В культуре 
Выдерживает понижения температуры до -24...−26 °С. 

Посадку рекомендуется осуществлять в полутенистых местах. Почвы кислые, хорошо дренированные. Сорт хорошо подходит для маленьких садов. Размножение черенками или прививкой.

Болезни и вредители

Некоторые прямые потомки 
 'Astrid' (= 'Fantastica' × 'Feuerschein') Hans Hachmann, 1976
 'Ayers Rock' (= 'Fantastica' × 'Hachmann's Marina') Heinz Bohlken, 1986 
 'Berenike' (= 'Hansel' × 'Fantastica') Wilhelm Bruns, 1989
 'Girlspower' (= 'Fantastica' × 'Double Eagle') Henry Hesse, 1999
 'Hachmann's Andrea' (= 'Fantastica' x Rhododendron williamsianum) Hans Hachmann, 1986
 'Hachmann's Karianne' (= 'Fantastica' x 'Scintillation') Hans Hachmann, 1977
 'Lugano' (= 'Fantastica' x ('Hachmann's Ornament x Rhododendron 'Furnivall's Daughter'|'Furnivall's Daughter') Hans Hachmann, 1977
 'Nicoletta' (= 'Fantastica' x ('Hachmann's Ornament x Rhododendron 'Furnivall's Daughter'|'Furnivall's Daughter') Hans Hachmann, 1977
 'Raging Bull' (= 'Fantastica' x 'The Honourable Jean Marie de Montague') M.J. Whitman, 1994

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Fantastica